Дукла — словацький футбольний клуб із Банської Бистриці . 
 Дукла (футбольний клуб, Прага) — чеський футбольний клуб з міста Прага . 
 Дукла (хокейний клуб, Тренчин) — хокейний клуб з м. Тренчин , Словаччина . 
 Дукла (Їглава) — чеський хокейний клуб з м. Їглава . 
 Дукла (Банська Бистриця) — словацький футбольний клуб із Банської Бистриці .
 Дукла (Прага) — чеський гандбольний клуб з Праги .

Див. також
 Дукля
 Дипло